La Superliga serba di pallavolo femminile 2015-2016 si è svolta dal 16 ottobre 2015 al 3 maggio 2016: al torneo hanno partecipato 10 squadre di club serbe e la vittoria finale è andata per la seconda volta consecutiva al .

Regolamento
Il campionato si è svolto con una prima fase dove le dieci squadre si sono incontrate in un girone all'italiana con gare d'andata e ritorno per un totale di 18 giornate. Al termine della regular season:
 Le prime otto classificate hanno partecipato ai play-off scudetto, strutturati in quarti di finali, semifinali e finali, con il primo turno giocato al meglio delle due vittorie su tre gare e quelli successivi giocati al meglio delle tre vittorie su cinque gare.
 La penultima classificata disputa i play-out contro la seconda classificata della Prva Liga, strutturati in una finale giocata al meglio di tre vittorie su cinque gare: la vincente dello spareggio ha ottenuto il diritto a partecipare alla Superliga 2016-17 mentre la perdente disputerà la Prva Liga 2016-17.
 L’ultima classificata è retrocessa in Prva Liga.

Squadre partecipanti

Campionato

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off

Tabellone

Risultati

Play-out

Classifica finale

Statistiche

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2015
Pallavolo nel 2016
 2015-2016